Конференция католических епископов Греции (, ) — коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-Католической церкви в Греции. Конференция католических епископов Греции объединяет всех епископов и архиепископов латинского обряда и византийского обряда, проживающих на территории страны. Конференция католических епископов Греции осуществляет определённые пастырские функции, направленные для решения литургических, дисциплинарных и иных вопросов, свойственных католической общине Греции.

История 
Конференция католических епископов Греции была учреждена 17 апреля 1967 года.

Структура 

Высшим органом Конференции католических епископов Греции является общее собрание греческих иерархов. Решения конференции утверждаются Римским папой. Между сессиями общего собрания действует генеральный секретариат, состоящий из президента конференции и секретаря.

Конференция католических епископов Греции входит в Совет европейских епископских конференций и имеет своего представителя в Комиссии епископских конференции Европейского Союза.

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 1008, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт
 Состав конференции католических епископов в Греции

Г
Католицизм в Греции